Hästholmen kan syfta på följande platser:

Estland 

Hästholm (Estland) i Ridala kommun i Lääne län,  (89 ha)

Finland 

 Hästholmen (Vårdö, Åland), 
 Hästholmen, Kimitoön, Åboland,  (19 ha)
 Hästholmen (nordväst om Jussarö, Raseborg), Nyland,  (6 ha)
 Hästholmen (vid Torsö, Raseborg), Nyland,  (5 ha)
 Hästholmen, Ingå, Nyland, 
 Hästholmen, Kyrkslätt, Nyland,  (4 ha)
 Hästholmen, Helsingfors, Nyland,  (1 ha)
 Hästholmen (vid Emsalö, Borgå), Nyland,  (7 ha)
 Hästholmen (vid Lillpellinge, Borgå), Nyland,  (4 ha)
 Hästholmen (vid Våtskär, Lovisa), Nyland,  (4 ha)
 Hästholmen (sydöst om Valkom, Lovisa), Nyland,  (83 ha)
 Hästholmen (i Tammijärvi, Lovisa), Nyland, 
 Hästholmen, Pyttis, Kymmenedalen,  (1,2 km²)

Sverige 

 Hästholmen (Kalix kommun), bebyggelse i Norrbottens län, 
 Hästholmen (naturreservat), halvö och naturreservat i Norrbottens län, 
 Stegesund-Hästholmen, två öar i Vaxholms kommun, Stockholms län, 
 Kvarnholmen, Nacka kommun, äldre namn Hästholmen, halvö i Stockholms län, 
 Hästholmen (Värmdö kommun), ö och naturreservat vid Nämdö, Stockholms län, 
 Hästholmen, tätort i Ödeshögs kommun i Östergötlands län, 
 Hästholmens skjutplats, tidigare militär skjutplats i Ödeshögs kommun i Östergötlands län. 
 Hästholmen-Ytteröns naturreservat, två sammanväxta öar och ett naturreservat i Karlskrona kommun i Blekinge län, 
 Hästholmen, Blekinge

Se även 
Hästholm
Hästholmarna
Lilla Hästholmen
Östra Hästholmen
Stegesund-Hästholmen

Robotskapade Finlandförgreningar